Az Allsvenskan 1973-as szezonja volt a bajnokság negyvenkilencedik kiírása. A bajnokságban már 14 csapat vett részt, a győztes az Åtvidabergs FF lett, amely így megvédte címét. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved